Хорхе Вильстерманн (1910—1936) — боливийский лётчик и механик немецкого происхождения, первый пилот гражданской авиации в Боливии.
 Международный аэропорт имени Хорхе Вильстерманна (ИАТА: CBB — ИКАО: SLCB) — высокогорный международный аэропорт в боливийском городе Кочабамба.
 «Хорхе Вильстерманн» (Кочабамба) — один из ведущих футбольных клубов Боливии.